Zeus, een figuur uit de Griekse mythologie
 Zeus (Trojaans paard)

En verder:
 ZEUS (band), een Nederlandse (stoner)rockband
 Zeus (Leipzig), een Duits motorfietsmerk 
 Zeus (Reichenberg), een Oostenrijks-Hongaars motorfietsmerk
 Zusterlijke Eenheid uit Saamhorigheid, een koepel van zeven Nederlandse studentenverenigingen
 Zeus (fietsmerk), een fietsmerk
 ZeuS, een malwarepakket
 Zeus (geslacht), een vissengeslacht